Алексей Иванович Вепхва́дзе (1921—1982) — советский живописец, заслуженный художник Грузинской ССР. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951).

Биография 
А. И. Вепхвадзе родился 31 мая 1921 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия) в семье художника Ивана Алексеевича Вепхвадзе, Заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР. В 1941—1945 учился в Тбилисской АХ у У. М. Джапаридзе, в 1945—1948 годах — в ЛИЖСА имени И. Е. Репина у Р. Р. Френца. Работал в жанре исторической и жанровой картины, портрета, книжной графики.

А. И. Вепхвадзе умер в 1982 году.

Семья 
 отец — художник И. А. Вепхвадзе
 сын — художник Джованни Вепхвадзе
 внук — художник Бруно Вепхвадзе

Творчество 
 «Портрет жены» (1944)
 «Ранение Багратиона» (1948, дипломная работа)
 «Портрет матери» (1948)
 «Важа Пшавела» (1950)
 «Высылка И. В. Сталина из Батума в 1903 году» (1951)
 «Саят Нова» (1956)
 «Бека Олизари» (1957)
 «Шота Руставели, читающий свою поэму» (1966)
 «Бела» (1967)
 «Скорбь» (1968)
 «Давид Строитель перед Дидгорской битвой» (1980)

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» (17.04.1958)
 заслуженный художник Грузинской ССР
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за картину «Высылка И. В. Сталина из Батума в 1903 году»

Литература

Ссылки 
 Рассказ сына художника Джованни Вепхвадзе об отце 

Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты Грузии
Художники-жанристы СССР
Художники-портретисты СССР
Художники-портретисты Грузии
Заслуженные художники Грузинской ССР
Члены Союза художников СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина